Upland kan syfta på

 Upland – gammal stavning för landskapet Uppland
 Upland, West Virginia – ort i USA
 Upland, Kalifornien – ort i USA
 Upland, Pennsylvania – ort i USA